Ebben a cikkben az ékjelek eddigi legteljesebb listája alapján a hettita nyelvre alkalmazott ékírásos jelkészlet ismert, vagy feltételezett hangértékű szótagjelei találhatók. A determinatívumként, ideogrammaként használt, vagy ismeretlen hangértékű jeleket lásd a teljes listában. Az ékjelek csoportosítása is ennek – a második oszlopban közölt sorszámai – alapján történt. Borger az ékjeleket az „AŠ” (vízszintes jel) előfordulása és használata, a „DIŠ” (függőleges ékjel), a „GE23” (45°-ban elforgatott ékjel) és „U” (nagy ékjel) alapján rendezte csoportokba.

Rövidítések:
 MZL = Mesopotamisches Zeichenlexikon, Borger, 2004.
 ŠL = P. Anton Deimel Šumerisches Lexikon, 1928.
 aBZL = Altbabylonische Zeichenliste der Sumerisch-literarischen Texte sorszámai
 HeZL = Hethitisches Zeichenlexikon
 Æ = René Labat Akkád epigráfia, 1947.

A táblázatban csak a sumer és hettita átírás szerepel.

A hettita ékírás az óasszír ékírás közvetlen átvételével született. Körülbelül 600 jelet használtak, amelynek mintegy fele szótagjel, a másik fele pedig logogram vagy determinatívum. Az átírásban a szótagjeleket dőlt kisbetűvel, az akkád eredetű logogramokat dőlt nagybetűvel, a sumer eredetűeket álló nagybetűvel írjuk át. Az ismeretlen hangértékű szótagjeleket szintén az akkád vagy sumer eredet szerint hangzósítjuk.

Az átírás az adott szóban elfoglalt hely szerint változhat. Így például a sumer GI ( determinatívum helyzetben GI, az akkád eredetű qe3-ru-ub szóban QÈ, csakúgy mint a „közel” jelentésű elöljárószóban, hettita szótagjelként pedig -gi- vagy -ge-. A magyar folyószövegben alkalmazott magyaros átírásra vonatkozó érvényes irányelv a Wikipédia:Hettita nevek átírása. A jelformák az óasszír kereskedelmi dokumentumokban az eredeti sumer–akkád verziók kurzivált, helyenként egyszerűsített változatai. A hettiták néhány kivétellel ezeket változatlanul átvették, majd történelmük során néhány jel tovább változott, egyszerűsödött.

Az MZL sorszámai szerinti lista

AŠ 

{| class="wikitable" border="1"
|-
! óasszír !! óhettita !! közép- ésklasszikus !! késői !! MZL !! ŠL !! aBZL !! HeZL !! Æ !!   !! sumer !! hettita !! unicode !! megjegyzés
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 1 || 001 || 001 || 1 || ||   || AŠ ||aš || <small>U+12038 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 3 || 002 || 007 || 2 || ||   || ḪAL ||ḫal || <small>U+1212C ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> || 4 || 002a || 002 || - || ||   || EŠ6 || be || <small>U+12401 || "3"
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 5 || 009 || 003 || 4 || ||   || BAL ||bal, pal || U+12044 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> || 6 || 010 || 008 || 6 || ||   || UL4 || || <small>U+12108 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 9 || 012 || 231 || 7 || ||   || TAR ||tar, ḫaš || <small>U+122FB ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 10 || 013 || 009 || 8 || ||   || DINGIR (DIĜIR, AN) ||an || <small>U+1202D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 11 || 014 || – || – || ||   || AŠ.SUR || || <small>U+12038+U122E9 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 12 || 003 || 012 || 22 || ||   || MUG || || <small>U+1222E ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 14 || 005 || 303 || 205 || ||   || BA ||ba (pá) || <small>U+12040 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 15 || 006 || 304 || 209 || ||   || ZU.GÍN ||zu || <small>U+1236A ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 16 || 007 || 305 || 213 || ||   || SU || || <small>U+122E2 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 17 || 008 || 306 || 230 || ||   || ŠEN || || <small>U+122BF ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 18 || 050 || 016 || 16 || ||   || AR2 ||ardu || <small>U+12034 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 20 || 052 || 334 || 84 || ||   || ITI || || <small>U+1231A; U+12317 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 22–23 || || 053 || 004 || - ||   || ŠAḪ ||šaḫ ||<small>U+122DA ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 24 || 015 || 312 || 133 || ||   || KA ||ka || <small>U+12157 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 71 || 038 || 181 || 229 || ||   || URU || || <small>U+12337 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 85 || 059 || 381 || 343 || ||   || LI, LE ||li, le || <small>U+121F7 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 86 || 058 || 382 || 346 || ||   || TU ||tu (dú) || <small>U+12305 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 88 || 058 || 283 || 315 || ||   || GUR8 || || <small>U+122FD ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 89 || 055 || 177 || 95 || ||   || LA ||la || <small>U+121B7 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 90 || 056 || 005 || 9 || ||   || APIN || || <small>U+12033 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 91 || 057 || 006 || 10 || ||   || MAḪ ||maḫ || <small>U+12224 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 92 || 060 || 249 || 256-1 || ||   || KUR2 || || <small>U+1227D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 93 || – || – || 256-2 || ||   || PUŠ2 || || <small>U+1227D–U+1212C ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 94 || – || 264 || 257 || ||   || BULUG3, DIM4 || || <small>2×U+1227D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 95 || – || – || – || ||   ||rowspan=2| PA6 || || <small>U+1227D–U+12156 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 96 || – || – || – || ||   || || <small>U+1227D–U+1208A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 98 || 061 || 020 || 17 || ||   || MU || || <small>U+1222C ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 99 || 062 || 269 || 21 || ||   || SÁL ||ka4, qa, ga5 || <small>U+122E1 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 105 || 067 || 250 || 258 || ||   || GI || || <small>U+12103 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 106 || 063d || 058 || 227 || ||   || KID2 || || <small>U+122FA ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 110 || 070 || 024 || 15 || ||   || NA ||na || <small>U+1223E ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 111 || 068 || 060 || 43 || ||   || RU ||ru || <small>U+12292 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 112 || 075 || 019 || 11 || ||   || NU ||nu || <small>U+12261 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 113 || 069 || 025 || 13 || ||   || BAD, BE || pát/pád, pít/píd, be || <small>U+12041 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 115 ||071 || 028 || 5 || ||  || ŠIR, SIR4 || šir || <small>U+122D3 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 117 || 072 || 026 || 12 || ||   || KUL ||kul || <small>U+121B0 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 118 || 073 || 023 || 37 || ||   || TI, TÁL ||ti, di3 || <small>U+122FE ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 119 || 465 || 361 || 330 || ||   || DIN, TIN ||tin, tén (tanx) || <small>U+12077 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> || 120 ||rowspan=3| 074 || 029 ||rowspan=3| 20 || ||   || MAŠ ||rowspan=3|pár, bar, maš || <small>U+12226 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 121 || 057 || ||   || BAR, MAŠ || <small>U+12047 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 122 || 029 || ||   || BAN2 || <small>U+1244F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 127 || 097 || 052 || 81 || ||   || AG, AK ||ag/ak/aq || <small>U+1201D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 129 || 098 || 053 || 82 || ||   || AG×ERIN2 || || <small>U+1201E ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 130 || 076 || 031 || 38 || ||   || MAŠ2 || || <small>U+12227 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 131 || 077 || 032 || 35 || ||   || KUN || || <small>U+121B2 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 132 || 078 || 034 || 24 || ||   || ḪU, MUŠEN ||ḫu || <small>U+12137 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 134 || 079 || 042 || 39 || ||   || NAM || || <small>U+12246 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 136 || 080 || 061 || 67 || ||   || IG) ||ig/ik/iq, eg/ek/eq || <small>U+12145 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 137 || 081 || 035 || 26 || ||   || MUD ||(mut) || <small>U+12137–U+1212D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 139 || 083 || 038 || 29 || ||   || ŠĪTA (RAD) ||rad/rat || <small>U+122E5 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 140 || 084 || 041 || 33 || ||   || ZI ||zi, ze || <small>U+12363 ||
|-
|  || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || rowspan=2| 141 || 085 || 040 || 30 || ||   || GI ||gi/ge || <small>U+12100 ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 085n2(v) || - || 31 || ||   || || gi×e || <small>U+12101 || hettita és hurri, utóbbiban gee
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 142 || 086 || 039 || 32 || ||   || RI ||ri, re, tal/dal || <small>U+12291 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 143 || 087 || 047 || 36 || ||   || NUN || || <small>U+12263 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> vagy<font size="+2"> || 148 || 088 || 226 || 49 || ||   || KAB ||kab/kap, gáb/gáp || <small>U+1218F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 150 || 089 || 446 || 50 || ||   || ḪUB ||ḫub/ḫup || <small>U+1213D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 151 || 101 || 056 || 42 || ||   || SUR (ŠUR) ||šur || <small>U+122E9 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 153 || 103v || 044 || 41 || ||   || INNIN ||ištar || <small>U+12239 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 154 || 103a || 046 || 27 || ||   || SE24, ŠE12, SED2 || || <small>U+1223A ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 157 || 090 || 299 || 173 || ||   || GAD(A) ||gad/kat/kad/gat || <small>U+120F0 ||
|-
| – || <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || 160 || 092b || 301 || 166 || ||   || UMBIN || || <small>U+12322 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || 162 || 093 || 302 || 85 || ||   || ŠINIG || || <small>U+122D2 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 164 || 099 || 062 || 40 || ||   || EN, ENSI || || <small>U+12097 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 165 || 054 || 063 || 274 || ||   || BURU14, BAR8 || || <small>U+12098 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 166 || 100+073x || 365 || 71 || ||   || DAR2 || b/pir || <small>U+120F0 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 167 || 094 || 014 || 14 || ||   || DIM ||dim/tim || <small>U+12074 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 168 || 095; 095v || 015 || 18 || ||   || MUN || || <small>U+12075 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 169 || 096 || 018 || – || ||   || BULUG || || <small>U+12051 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 170 || 109 || 124 || 170 || ||   || LAL3 || || <small>U+122ED ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 171 || 110 || 070 || 184 || ||   || KU7 || || <small>U+121AF ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 172 || 104 || 147 || 200 || ||   || SA || || <small>U+12293 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 173 || 104/6 || 443 || 80 || ||   || AŠGAB || || <small>U+1203F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 174 || 105 || 106 || 61 || ||   || GÁN ||gán/kán || <small>U+120F7 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> || 176 || 106 || 089 || 201 || ||   || GU2 || || <small>U+12118 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 178 || 108 || 088 || 202 || ||   || DUR ||dur/túr || <small>U+12119 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 180 || 111 || 092 || 185 || ||   || GUR ||gur/kúr || <small>U+12125 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 181 || 112 || 164 || (28;86) || ||   || SI ||ši, šé || <small>U+122DB ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 183 || 113 || 037 || 83 || ||   || DAR || || <small>U+1206F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 184 || 115 || 309 || 192 || ||   || SAG, SUR14, ZARAḪ ||šag/šak/šaq, riš || <small>U+12295 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 201 || 122 || 050 || 87 || ||   || MA2 || || <small>U+12223 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 203 || 122b || 054 || 23 || ||   || UZ3 || || <small>U+1235A ||
|-
| – || <font size="+2"> || || || – || – || - || - || ||   || || || <small>U+100000 || 
|-
|}

 TAB (két AŠ) 

{| class="wikitable" border="1"
|-
! óasszír !! óhettita !! közép- ésklasszikus !! késői !! MZL !! ŠL !! aBZL !! HeZL !! Æ !!   !! sumer !! hettita !! unicode !! megjegyzés
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 209 || 124 || 109 || 90 || ||   || TAB ||tap/tab || <small>U+122F0 || "2"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 210 || 124a || – || – || ||   || EŠ21 || || <small>U+1243B || "3"
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 212 || 210 || 077 || 131 || ||   || GEŠTIN ||wi5 || <small>U+120FE ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 215 || 124/42 || 110 || – || ||   || LIMMU2 || || <small>U+12402 || "4"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 216 || 128 || 125b || – || ||   || IA7 || || <small>U+12403 || "5"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 217 || 125c || – || – || ||   || AŠ4 || || <small>U+12404 || "6"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 218 || 125d || – || – || ||   || IMIN2 || || <small>U+12405 || "7"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 219 || 125e || – || – || ||   || USSU2 || || <small>U+12406 || "8"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 220 || 125f || – || – || ||   || ILIMMU2 || || <small>U+12407 || "9"
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 221 || 126 || 122 || 91 || ||   || TAG || || <small>U+122F3 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 222 || 133 || 175 || 167 || ||   || KA2 || || <small>U+1218D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 223 || 128 || 125 || 97 || ||   || AB ||ap/ab || <small>U+1200A ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 230 || 132 || 111 || 109 || ||   || URUDU || || <small>U+1234F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 232 || 195 || 129 || – || ||   || UNU, ERI11 || || <small>U+12014 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 238 || 134 || 113 || 98 || ||   || UM ||um || <small>U+1231D ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 239 || 132n1 || – || 109 || ||   || URUDU×U || || <small>U+12350 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> || 242 || 138 || 112b || 99 || ||   || DUB || tub/tup || <small>U+1207E ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || || || || || || || <small>U+100001 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || || || || || || || <small>U+100002 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || || || || || || || <small>U+100003 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || || || || || || || <small>U+100004 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || || || || || || || <small>U+100005 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 246 || 129 || - || 100 || ||   || NAB ||nab/nap || <small>U+1202E ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 247 || 129a || 010 || 101 || ||   || MUL || || <small>U+1202F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 248 || 139 || 123 || 160 || ||   || TA || ta, da2 || <small>U+122EB ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 250 || 141 || – || – || ||   || TA×ḪI || || <small>U+122ED ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 252 || 142 || 192 || 217 || ||   || I(.A) || i, ya || <small>U+1213F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 253 || 143 || 120 || 113 || ||   || GAN, ḪÉ ||ḫé (ḫí) || <small>U+120F6 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 255 || 144|| 393 || 237 || ||   || TUR || || <small>U+12309 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 258 || 145 || 132 || 105 || ||   || AD ||ad/at || <small>U+1201C ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 259 || 147 || 126 || 108 || ||   || ZI2 ||zé (zí) || <small>U+12362 ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 260 || 142a || 193 || 218 || ||   || IA ||ya || <small>U+12140 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 261 || 148 || 386 || 354 || ||   || IN ||in (en6) || <small>U+12154 ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 262 || 149 || 221b || – || ||   || RAB || || <small>U+12290 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 266 || 151 || 221a || 115 || ||   || LUGAL || || <small>U+12217 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 270 || 146 || 218 || 219 || ||   || ḪAḪŠUR || || <small>U+12222 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 271–272 || 152(8b) || – || 106 || ||   || EZEN || || <small>U+120A1 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 275 || 152_8 || 153 || 114 || ||   || BAD3 || || <small>U+120A6 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 282 || 152_9n || - || 107 || ||   || EZEN4 || ezen×še ||<small>U+100009 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 292 || 164 || 388 || 350 || ||   || SUM || || <small>U+122E7 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 293 || 165 || 377 || 352 || ||   || NAGA || || <small>U+12240 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 295 || 131a || – || 94 || ||   || NIB || || <small>U+1228B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 296 || 130 || 179 || 93 || ||   || UG ||ug/uk/uq || <small>U+1228C ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 297 || 131 || 180 || 92 || ||   || AZ ||az || <small>U+1228D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=3| 298 ||rowspan=3| 167 ||rowspan=3| 141 ||rowspan=3| 164 || ||   ||rowspan=3| GAB || || <small>U+12083 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||   || || || <small>U+120EE ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||   || || || <small>U+12083 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 300 || 168 || 115 || – || ||   || EDIMx || || <small>U+12094 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2| <font size="+2"> || 301 || 169 || 142 || 171 || ||   || TAḪ/DAḪ (MU) ||taḫ/daḫ, túḫ || <small>U+1222D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 302 || 166 || 271 || 259 || ||   || KASKAL || || <small>U+1219C ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 309 ||rowspan=2| 170 ||rowspan=2| 119 ||rowspan=2| 118 ||rowspan=2| ||   ||rowspan=2| AM || || <small>U+12120 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||   || || <small>U+12094 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 311 || 171 || 134 || 203 || ||   || UZU || || <small>U+1235C ||
|-
| – || <font size="+2"> ||colspan=2| <font size="+2"> || 312 || 173 || 117 || 172 || ||   || BIL2 ||píl/bíl, (pél) || <small>U+1224B ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 313 || 172 || 116 || 169 || ||   || NE ||ne (ni5) || <small>U+12248 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 316 || 176 || 135 || 119 || ||   || NINDA2 || || <small>U+12252 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 320 || 178aa || - || 103 || ||   || ŠÁM ||šám || <small>U+12253 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 324 || 181v || – || 104 || ||   || AZU || || <small>U+12259 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 326 || 183 || 136 || 121 || ||   || AG2 || || <small>U+12258 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 333 || 187v5 || – || – || ||   || NINDA2×ŠE || || <small>U+1225A ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 187v1 || – || – || ||   || NINDA2×ŠE.A.AN || || <small>U+1225B ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 338 || 190kv || – || – || ||   || GALAM || || <small>U+120F4 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 339 || 191 || 138 || 120 || ||   || KUM ||kum (gum) || <small>U+12123 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 340 || 192 || 139 || 122 || ||   || GAZ (KUM×ŠE) ||gaz || <small>U+12124 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 341 || 203 || 072 || 124 || ||   || ÚR ||úr || <small>U+1232B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 348 || 205 || 78 || 117 || ||   || IL || || <small>U+1214B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 350 || 206 || 064; 197 || 128 || ||   || DU || du || <small>U+1207A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 206a || – || – || ||   || LAḪ4, DU || || <small>U+1207B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 352 || 202 || 066 || 129 || ||   || KAŠ4 || || <small>U+1207D ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3| <font size="+2"> || 353 || 208 || 292 || 302 || ||   || ANŠE || || <small>U+12032 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 354 || 207 || 075 || 125 || ||   || ÍB, TU4 ||tum/dum (tu4) || <small>U+12308 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 356 || 209 || 076 || 126 || ||   || EGIR || || <small>U+12095 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 357 || 212 || 162 || 151 || ||   || KUŠ7, SAḪAR ||iš, eš15, mil/mel || <small>U+12156 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 358 || 214 || 079 || 153 || ||   || BI, KAŠ ||pí/bi, pé/be, kaš/gaš || <small>U+12049 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || – || – || – || – || ||   || || || <small>U+12043 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 362 || 215 || 083 || 154 || ||   || ŠIM || || <small>U+122C6 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || – || – || 373 || 225 || 085 || 163 || ||   || BAPPIR || || <small>U+122CB ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 378 || 296n2 || 274 || 260 || ||   || KIB ||kib/kip || <small>U+12112 || ősi jel, LAK 276.
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 379 || 230 || 260 || 75 || ||   || DU2 || || <small>U+12195 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 380 || 231 || 261 || 72 || ||   || NI ||ni, né || <small>U+1224C ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || (380) 231n2(v) || - || 76 || ||   || || || ni×e || <small>U+1224D || hettita és hurrita, utóbbi néé
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 381 || 211 || 068 || 132 || ||   || UŠ, ÚS ||uš || <small>U+12351 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 387 || 233 || 093 || 56 || ||   || GA2 || || <small>U+120B7 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 392 || 237 || 094 || 57 || ||   || AMA ||eme4 || <small>U+120BC ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 408 || 252 || 097 || 54 || ||   || SILA4 || || <small>U+120E2 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 411 || 255 || 099 || 58 || ||   || UR3 || || <small>U+120E1 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 418 || 261 || 100 || 59 || ||   || ARAḪ2, ESAG2 || || <small>U+120E5 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 431 || 278 || 105 || 60 || ||   || GALGA || || <small>U+120CC ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 435 || 249 || 161 || 228 || ||   || KISAL || || <small>U+121A6 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 437 || 232 || 263 || 77 || ||   || IR (GAG-gunû) ||ir, er || <small>U+12155 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 438 || 280 || 168 || 243 || ||   || DAG ||tág/ták/táq, dag/dak/daq || <small>U+12056 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 441 || 282 || – || 232+280 || ||   || LAḪTA || || <small>U+12064 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 452 || 289 || – || 188+281 || ||   || UTUL5 || || <small>U+1205F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 455 || 291 || 171 || – || ||   || UBUR || || <small>U+1205B ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 461 || 294b || – || 190+285 || ||   || DAG.KISIM5 || || <small>U+12057 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 464 ||rowspan=2| 295 ||rowspan=2| 143 || 174 || ||   || PA ||pa, ḫad/ḫat || <small>U+1227A ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 176 || || || MAŠKIM || || <small>U+1227A–U+1207D ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 465 || 295 || 143 || – || ||   || BANMIN || pa || <small>U+12450 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 469 || 296 || 160 || 178 || ||   || GIŠ ||ez, iz, niš || <small>U+12111 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 472 || 297 || 118 || 157 || ||   || GU4 || || <small>U+1211E ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 474 || 298 || 108 || 183 || ||   || AL ||al || <small>U+12020 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 481 || 303 || – || – || ||   || AL×KI || || <small>U+12026 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 483 || 307 || 144 || 191 || ||   || MAR ||mar || <small>U+12225 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 484 || 313 || 163 || 194 || ||   || KID || || <small>U+121A4 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 485 || 314 || – || 231 || ||   || ŠID || || <small>U+122C3 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 337xx || – || – || ||   || SAG5 || || <small>U+12260 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 486 || 314 || 112a || 112 || ||   || MES ||miš || <small>U+12229 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 490 || 318 || 146 || 195 || ||   || U2 ||ú, šam || <small>U+12311 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 491 || 319 || 201 || 159 || ||   || GA ||ga || <small>U+120B5 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 493 || 320 || 204 || 161 || ||   || IL2 || || <small>U+1214D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 494 || 321 || 196 || 198 || ||   || LUḪ ||luḫ || <small>U+1221B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 495 || 324 || 107 || 199 || ||   || E2 || é || <small>U+1208D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 496 || 322 || 176 || 196 || - ||   || KAL(A/AG) || kal/gal9, dan/tan || <small>U+12197 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 498 || 308 || 167 || 187 || ||   || E || e || <small>U+1208A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 499 || 309 || 080 || 162 || ||   || DUG || || <small>U+12081 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 500 || 312 || 169 || – || ||   || KALAM || || <small>U+12326 ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 501 || 312 || 169 || 197 || ||   || UN ||un || <small>U+12327 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 502 || 325 || 148 || 204 || ||   || NIR (NUN) ||nir (nár) || <small>U+1226A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 503 || 310 || 145 || 193 || ||   || GURUN || || <small>U+12127 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 504 || 306 || 288 || 152 || ||   || UB ||up/ub || <small>U+12312 ||
|}

 EŠ16 (három AŠ) 

 GE23 (DIŠ-tenû) 

{| class="wikitable" border="1"
|-
! óasszír !! óhettita !! közép- ésklasszikus !! késői !! MZL !! ŠL !! aBZL !! HeZL !! Æ !!   !! sumer !! hettita !! unicode !! megjegyzés
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 575 || 360 || – || – || ||   || GE23 || || <small>U+12039 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> ||rowspan=2| 576 ||rowspan=2| 362 ||rowspan=2| 359 ||rowspan=2| 247 || ||   ||rowspan=2| GAM || || <small>U+120F5 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – ||  ||   || kur || <small>U+12472 ||
|-
| vagy<font size="+2"> || – || – || – || 577 || 363 || – || – || ||   || ILIMMU4 || || <small>U+12448<small>U+12473 || "9" és központozó
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 578 || 366 || 369 || 329 || ||   || KUR ||KUR, kur || <small>U+121B3 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 579 || 367 || 378 || 338 || ||   || ŠE ||še || <small>U+122BA ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 580 || 371 || 265 || 339 || ||   || BU (GÍD) ||pu, bu (gít) || <small>U+1204D ||
|-
| – || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || (583) || || || 340 || ||   || UZ ||uz || <small>U+122BB ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 584 || 373 || 266 || 341 || ||   || SUD, SIR || || <small>U+122E4 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 585 || 374 || 267 || 342 || ||   || MUŠ || || <small>U+12232 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 587 || 375 || 380 || 344 || ||   || TIR ||tir, ter || <small>U+12301 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || <font size="+2"> || 589 || 376 || 289 || 249 || ||   || TE ||te (ti7, de4) || <small>U+122FC ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 590 || 376x || 290 || 250 || ||   || KAR ||kar (kir8) || <small>U+122FC–U+12000 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 591 || 377 || 232 || 286 || ||   || LIŠ ||liš, li12 || <small>U+121FA ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 592 || 377n1 || – || 248 || ||   || – || || <small>U+12471 ||központozó
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 593 || 124n2 || – || – || ||   || TAB || || <small>U+1244A ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 594 || 378an || - || - || ||   || – || || <small>U+12462 || "1/4" (Kültepe)
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 596 || 381 || 312 || 316 || ||   || UD || || <small>U+12313 ||
|-
|rowspan=10| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=10| 598 || 383 || 370 || 317 || ||   || PI ||wa || <small>U+1227F ||
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n2(v) || - || 318 || ||   || || pi×ab || <small>U+12281 || hurrita waap
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n3(v) || - || 319 || ||   || || pi×i || <small>U+12285 ||hurri wii
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n4(v) || - || 320 || ||   || || pi×bi || <small>U+12282 ||hurri wipi
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || – || - || 321 || ||   || || pi×ú || <small>U+12288 ||hurri wuú
|-
|<font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 383n5(v) || - || 322 || ||   || || pi×e || <small>U+12284 ||hurri wee
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n7(v) || - || 324 || ||   || || pi×bu || <small>U+12283 ||hurri wupu
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n8(v) || - || 323 || ||   || || pi×u || <small>U+12287 ||hurri wuu
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n9(v) || - || 325 || ||   || || pi×ib || <small>U+12286 ||hurri wiip
|-
|colspan=3|<center> <font size="+2"> || 383n10(v) || - || 326 || ||   || || pi×a || <small>U+12280 ||hurri waa
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 599 || 384 || 433 || 294 || ||   || ŠA3 || || <small>U+122AE ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 612–613 || 393 || 247 || 327 || ||   || ERIM, PIR2 || || <small>U+1209F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 614 || 394 || 371 || 328 || ||   || RIN2 || || <small>U+1226D ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 629 || 325an || – || – || ||   || EŠ23 || || <small>U+1244B ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 630 || 395an || - || - || ||   || – || || <small>U+12461 || "1/6" (Kültepe)
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 631 || 396 || 277 || 335 || ||   || ḪI ||ḫi, ḫe || <small>U+1212D ||
|-
|rowspan=2| <font size="+2"> || – || – || – || 632 ||rowspan=2| 396 || 277 ||rowspan=2| 335 || ||   || ŠAR2 || || <small>U+122B9 ||
|-
| – || – || – || 633 || – || ||   || TI3 || || nincs ||csak asszír
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 635 || 397 || – || 332 || ||   || KAZ8 || || <small>U+1202A ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 636 || 398 || 280 || 332 || ||   || AḪ, UḪ ||aḫ, eḫ, iḫ, uḫ || <small>U+12134 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 640 || 406v1 || 279 || 355 || ||   || KAM ||kam/gám || <small>U+12130 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 641 ||rowspan=2| 399 ||rowspan=2| 297 ||rowspan=2| 337 ||rowspan=2| ||rowspan=2|   ||rowspan=2| IM, NI2 || || <small>U+1214E ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || || <small>U+1224E ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 643 || 400 || 287 || 334 || ||   || BIR || || <small>U+12135 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 644 || 401 || 281 || 333 || ||   || AR2 || || <small>U+1212F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 646 || 403 || 384 || 349 || ||   || SUḪUR || || <small>U+122E6 ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 647 || 361 || – || – || ||   || GE22 || || <small>U+1203A ||
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 651 || 408 || – || – || ||   || – || || <small>U+12432 || ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 652 || 408v || – || – || ||   || – || || <small>U+12433 || ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 653 || 409 || 284 || – || ||   || – || || <small>U+1242C || ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 655 || 409a || 285 || – || ||   || – || || <small>U+1242D || ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – ||rowspan=2| 656 ||rowspan=2| 409b ||rowspan=2| 286 || – || ||   || – || || <small>U+1242E ||rowspan=2| ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || – || ||   || – || || <small>U+1242F
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 657 || 409c || – || – || ||   || – || || <small>U+12430 || ""
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 658 || 409d || – || – || ||   || – || || <small>U+12431 || ""
|}

 U 
{| class="wikitable" border="1"
|-
! óasszír !! óhettita !! közép- ésklasszikus !! késői !! MZL !! ŠL !! aBZL !! HeZL !! Æ !!   !! sumer !! hettita !! unicode !! megjegyzés
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 661 || 411 || 337 || 261 || ||   || U || u || <small>U+1230B || "10"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 662 || – || – || 261 || ||   || U || || <small>U+12434 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 670 || 418 || – || 263 || ||   || AŠDAR || ištar || <small>U+1230B–U+1206F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 672 || 420 || 352 || 277 || ||   || AB2 || || <small>U+12016 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 678 || 425 || 291a || 273 || ||   || KIŠ ||kiš || <small>U+121A7 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || 680 || 426a || - || 284 || ||   || || áb×a ||<small>U+100008 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 681 || 427 || 348 || 267 || ||   || MI || || <small>U+1222A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 682 || 429 || 343 || 271 || ||   || GUL ||gul/kúl || <small>U+12122 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || <font size="+2"> || 685 || 439 || 027 || 118 || ||   || PAN || || <small>U+1227C ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 686 || 440 || 67 || 165 || ||   || GIM, DIM2 || || <small>U+12076 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> ||rowspan=2| 687 || 396n3 || – || – || ||   || KISIM5 || || <small>U+121A8 ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || – || – || 283 || ||   || KISIM5×Ú.MAŠ ||  || <small>U+100007 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 689 || 431 || 364 || 314 || ||   || NA2, NU2 || || <small>U+1223F ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 690 || 433 || 355 || 74 || ||   || NIM || || <small>U+1224F ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 691 || 434 || 356 || 279 || ||   || TUM2 || || <small>U+12250 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 693 || 435 || 244 || 306 ||   || || LAM ||lam || <small>U+121F4 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 695 || 437 || 367 || 155 || ||   || AMAR || || <small>U+1202B ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 696 || 438 || 368 || 156 || ||   || SISKUR || || <small>U+1202C ||
|-
| – || <font size="+2"> || – || – || 697 || 438n || - || 276 || ||   || AMAR×KU6 || amar×kug ||<small>U+100006 ||
|-
| – ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 698 || 441 || 344 || 275 || ||   || UL (DU7) ||ul || <small>U+1230C ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 701 || 444 || 291b || 301 || ||   || NE3 || || <small>U+1210A ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 703 || 421 || 295 || 303 || ||   || ALIM || || <small>U+1210B ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 704 || 445 || 349 || 268 || ||   || DUGUD || || <small>U+12082 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 708 || 471 || 363 || 296 || ||   || MAN ||man || <small>U+1230B–U+1230B || "20"; U+1240F <font size="+2">
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 711 || 472 || 366 || 331 || ||   || EŠ ||eš (iš) || <small>U+1230D || "30"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 712 || 473 || 374 || 335 || ||   || NIMIN || || <small>U+1240F || "40"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 713 || 474 || – || – || ||   || MAŠGI || || <small>U+12310 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 714 || 475 || 376 || - || ||   || NINNU ||50 (szám) || <small>U+12410 || "50"
|-
| <font size="+2"> || – || – || – || 715 || 476 || – || – || ||   || || || <small>U+12411 || "60"
|-
|colspan=4|<center> <font size="+2"> || 716 || 477 || - || - || ||   || 7×U || || <small>U+12412 || "70"
|-
|colspan=4|<center> <font size="+2"> || 717 || 478 || - || - || ||   || 8×U || || <small>U+12413 || "80"
|-
|colspan=4|<center> <font size="+2"> || 718 || 479 || - || - || ||   || 9×U || || <small>U+12414 || "90"
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 724 || 449 || 233 || 288 || ||   || IGI, ŠI, LIM ||ši (li, še20) || <small>U+12146 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 725 || 450 || 235 || 292 || ||   || PÁD ||pá || <small>U+12146–U+12292 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 726 || 451 || 234 || 289 || ||   || AR ||ar || <small>U+12148 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 728 || 449+145 || 236 || – || ||   || U6 || || <small>U+12146–U+1208D ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 731 || 455 || 239b || 265 || ||   || U2 || || <small>U+12147 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 733 || 456 || 240 || 290 || ||   || ḪUL ||ḫul || <small>U+12146–U+12328 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 736 || 457 || 431 || 312 || ||   || DI ||di, de (ti4) || <small>U+12072 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 737 || 461 || 432 || 313 || ||   || KI ||ki/ke (gi5/ge5) || <small>U+121A0 ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 741 || 461x || 418 || 3 || ||   || PEŠ2 || || <small>U+1227E ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 744 || 467 || 438 || 46 || ||   || ŠUL ||zul || <small>U+12084 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> ||colspan=2|<center> <font size="+2"> || 745 || 418 || – || 263 || ||   || KU2 || || <small>U+121AC ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 746 || 469 || 362 || 295 || ||   || PAD || || <small>U+1227B ||
|-
| <font size="+2"> ||colspan=3|<center> <font size="+2"> || 747 || 470 || - || - || ||   || U.IA3 || || <small>U+1230B–U+1240A || "15"
|-
|}

 DIŠ 

 <small>Megjegyzés: A -ya- valójában nem szótagjel, hanem egy gyakran előforduló diftongus. Ennek hangtani eredetével maguk a hettiták is tisztában voltak, önálló írásjele nincs, az -i- + -a- összetétele. Hasonlóképpen a -wa- is diftongus (u+a), de erre volt önálló írásjel. A -wi5- hurri írásjel, csak a késői korban kezdték alkalmazni.

Magánhangzó + mássalhangzó

Háromhangzós szótagjelek 
Ḫ: ḫal ; ḫab/p ; ḫaš ; ḫad/t  (=pa, PA „jogar”);  ḫul (=ḪUL „gonosz”); ḫub/p ; ḫur  (ḪUR=„vastag”, MUR „tüdő”), ḫum 
K/G: gal  (=GAL „nagy”); kal/gal9 ; kam/gám  (=TU7 „leves”); k/gán  (=GÁN „mező”); kab/p,gáb/p  (=KAB „bal”); kar  (=KAR „talál”); k/gàr ; k/gaš  (=bi, KAŠ „sör”); k/gad/t  (=GAD „ágynemű”); k/gaz  (=GAZ „gyilkos”); kib/p; k/gir ; kiš  (=KIŠ „világ”); kid/t9  (=gad); kal  (=KAL „erő”); kul  (=KUL „utód”); kúl*gul  (=GUL „törés”); k/gum ; kur  (=KUR „föld”); kùr/gur 
L: lal  (=LAL „köt”); lam ; lig/k  (=ur); liš  (=LIŠ „kanál”); luḫ  (=LUḪ „miniszter”); lum 
M: maḫ  (=MAḪ „nagy”); man  (=MAN „20”); mar ; maš  (=MAŠ „fél” (nem egész)); meš (=„90”) ; mil/mel  (=iš); miš  ; mur  (=ḫur); mut  (=MUD „vér”)
N: nam  (=NAM „negyed”); nab/p ; nir ; niš (=man)
P/B: p/bal ; pár/bar  (=maš); paš; pád/t,píd/t ; p/bíl  (=GIBIL, BIL2 „új”); pir ; p/biš,pùš  (=gir); p/bur
R: rad/t ; riš  (=šag)
Š: šag/k  (=SAG „fej”); šal  (=MUNUS „asszony”, „nő”); šam  (=ú); šàm ; šab/p  (ŠAB, „zárópecsét”); šar  (=SAR „növény”); šat (mat) , šìp ; šir  (=ŠIR „here”); šum ; šur 
T/D: t/daḫ/túḫ ; tág/k/dag/k ; t/dal  (=ri); tám/dam  (=DAM „feleség”); t/dan  (=kal); tab/p/dáb/p  (=TAB "2", LIMMU) ; tar ; t/dáš,t/diš  vagy  („1”) ; tàš ; tin/tén ; t/dim ; dir  (=DARA2 „piros”) ; tir/ter  (=TIR „erdő”) ; tíš; túl ; t/dum ; t/dub/p  (=DUB „tábla”); túr/dur  (=DUR „szalag”)
Z: zul ; zum

Determinatívumok, logogramok 

 központozó jel az egyes szótagjelek elválasztására (nem mindig alkalmazták): 
m, diš („1”, DIŠ)  vagy , férfi személynév
DIDLI  többes szám
DIDLI.ḪI.A  többes szám
DINGIR, D, d  istenség, DINGIRLIM, papi funkciójú személyre utaló determinatívum
DUG  edény
DUMU  gyermek (fiú, leány)
E2  ház, templom
GAD  ágynemű, ruha
GI  cső, nád
GIŠ  fa
GU4  kutya, oroszlán
GUD  sivatag, sivatagi állat, ökör, bika
ḪI.A  többes szám
ḪUR.SAG  hegy(ség)
ID2  folyó
IM  agyag
ITU  hónap
KAM  számok utótagja
ki  egyes helynevek utótagja, általában nem determinatívumi helyzetben
KU6  hal
KUR  föld
KUŠ  prém, rejtett
LU (ld. UDU)
LU2  ember
MAŠ  állatáldozat, jósjel
MEŠ  többes szám
MEŠ.ḪI.A  többes szám
MUL  csillag (šittar)
MUNUS (f),  asszony, női személynév
MUŠ  kígyó
MUŠEN  madár
NA4  kő
NINDA  kenyér
PU2, TUL2  forrás
ŠAḪ  disznó
SAR  növény
SI  szarv
SIG1  gyapjú
TU7  leves
TUG2  ruházat
U2  növény
UDU  bárány
UMBIN  szabás, vágás típusának utótagja
URU  város, település
URUDU  réz
UZU  hús

Kapcsolódó szócikkek 
 Sumer nyelv
 Akkád nyelv
 Hettita nyelv
 Asszír nyelv
 Az ékírás Unicode-jelkészlete

Jegyzetek

További információk 
 sign list at sumerisches-Glossar.de PDF file of the complete sign list with Neo-Assyrian glyphs by M. Studt, with an introduction by R. Borger.
 Unicode 5.0 Cuneiform
 Unicode 5.0 Cuneiform Numbers
 CDLI online sign lists
 ETCSL sign list
 ePSD (electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary)

Az ékírás írásjelei
Hettita nyelv